Hier volgt een lijst van premiers van Marokko sinds 1955 tot heden.

In totaal zijn er zeventien premiers geweest (exclusief twee periodes waarin de koning van Marokko deze rol op zich nam). 

Er is een persoon, Mohammed Karim Lamrani, die drie niet aaneengesloten termijnen premier is geweest. Hij is in 2018 overleden.

Politieke partijen

Premiers van het Koninkrijk Marokko

Zie ook
Lijst van heersers van Marokko

Premier van Marokko
Koning van Marokko
Geschiedenis van Marokko